Triangle kan avse:

Musik
Triangle (musikalbum) – studioalbum av The Beau Brummels

Film och TV
Triangle Film Corporation – amerikanskt filmbolag under 1910-talet
The Triangle – amerikansk TV-film från 2001
The Triangle (TV-serie) – science fiction TV-serie från 2005
Triangle (film, 2007) – actionfilm från Hongkong
Triangle (film, 2009) – brittisk skräckfilm
Triangle – ett avsnitt av Buffy och vampyrerna, se Buffy och vampyrerna (säsong 5)

Geografi

USA 

 Triangle, Virginia, ort, Prince William County, 

Robotskapade USAförgreningar